Словенская Первая лига 2021/2022 — 31-й розыгрыш турнира. Сезон начался 16 июля 2021 года и закончился 21 мая 2022 года. Чемпион получил право выступать в Лиге чемпионов 2022/23.

Чемпионский титул завоевал «Марибор».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Словении на soccerway

Чемпионат Словении по футболу
Словения